Села:
 Дем'янівка — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Дем'янівка — Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Дем'янівка — Дніпропетровська область, Широківський район
 Дем'янівка — Донецька область, Маріупольський район
 Дем'янівка — Луганська область, Білокуракинський район
 Дем'янівка — Одеська область, Подільського району
 Дем'янівка — Полтавська область, Котелевський район
 Дем'янівка — Полтавська область, Семенівський район
 Дем'янівка — Сумська область, Ямпільський район
 Дем'янівка — Херсонська область, Генічеський район